Shigeru Yokotani (Nishinomiya, 3 de maio de 1987) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1987
Naturais de Nishinomiya
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Ventforet Kofu